Балуево — название населённых пунктов в России.

 Балуево — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Балуево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Балуево — деревня в городском округе Сокольский Нижегородской области.
 Балуево — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Балуево — деревня в Очёрском районе Пермского края.